Jurčec ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Jurčec (* 2000), kroatischer Fußballspieler
 Jurica Jurčec (* 2002), kroatischer Fußballspieler
 Renato Jurčec (* 1966), kroatischer Fußballspieler